Béart ist der Familienname folgender Personen: 

 Emmanuelle Béart (* 1963), französische Filmschauspielerin 
 Guy Béart (1930–2015), französischer Chansonnier, Komponist und Schauspieler; Vater von Emmanuelle Béart